Лади́гін (Лади́гіна) () — російське прізвище, утворене від прізвиська «Лодыга» (в акаючих говорах «Ладыга») — «щиколотка», «кістка для гри».

Відомі носії 
 Ладигін Владислав Юрійович — волонтер, учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Ладигін Іван Іванович — радянський генерал-майор, командир 121-ї Червонопрапорної Рильсько-Київської стрілецької дивізії (від 15 березня 1943 року до 22 липня 1944 року).
 Ладигін Микола Іванович (1903—1975) — російський поет-паліндроміст.
 Ладигін Микола Львович (1954) — радянський хокеїст.
 Ладигін Микола Миколайович (1981) — український хокеїст.
 Ладигін Федір Іванович (1937) — російський генерал-полковник, начальник Головного розвідувального управління (1992—1997).
Ладигіна
 Ладигіна Ольга Борисівна (1922—2008) — радянський, білоруський архітектор. Заслужений архітектор Білорусі (1969).

Див. також 
 Лодигін

Примітки 

Російські прізвища